

Cinema 
 Son of a Gun – film del 1918 diretto da F. Richard Jones
 Son of a Gun – film del 2014 diretto da Julius Avery

Musica 
 Son of a Gun – EP dei The Vaselines del 1987
 Son of a Gun (I Betcha Think This Song Is About You) – singolo di Janet Jackson del 2001